Пелов — фамилия; имеет женскую форму Пелова.
 Пелов, Максим Петков (в монашестве Максим; 1882—1948) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Браницкий.
 Пелов, Марин Пенчов (в монашестве Максим; 1850—1938) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский, общественный деятель, благотворитель.